Trevo-de-cheiro é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Melilotus elegans
 Melilotus indicus
 Melilotus officinalis